Па́вел Богатырёв: Богатырёв, Павел Александрович (род. 1961) — советский прыгун с шестом, министр спорта Иркутской области.
 Богатырёв, Павел Иванович (1849—1908) — оперный певец (тенор).
 Богатырёв, Павел Степанович (1924—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.